Matheus Von Krüger de Freitas (Salvador, 30 de setembro de 1982) é um cantor e compositor brasileiro. Em 2008, gravou seu primeiro CD autoral, intitulado Outros Tempos, contando com participação dos músicos Danilo Caymmi, Jaques Morelenbaum, Vittor Santos, Chico Amaral, Dunga e Marcelo Costa.

Ligações externas

Naturais de Salvador
Compositores da Bahia
Cantores da Bahia
Cantores de música popular brasileira